Campestrensi – abitanti di Campestre (Minas Gerais)
Campestrensi – abitanti di Campestre da Serra
Campestrensi – abitanti di Campestre do Maranhão
Campestrensi – abitanti di São José do Campestre